Дэвид Хилл:
 Хилл, Дэвид Джон (род. 1946) — британский музыкант, ведущий гитарист и бэк-вокалист британской рок-группы Slade. 
 Хилл, Дэвид Октавиус (1802—1870) — художник и фотограф
 Хилл, Дэвид (музыкант) (род. 1957) — органист и дирижёр.